Pischk ist der Name folgender Orte:
 Pischk (Gemeinde Bruck), ein Ortsteil der österreichischen Stadt Bruck an der Mur
 Simeria (dt. Pischk), eine rumänische Stadt

Siehe auch:
 Pisk
 Pischke